Михаил Михайлович Фомичёв (1882 — ?) — рабочий, депутат Государственной думы II созыва от Таврической губернии.

Биография 
Из крестьян деревни Жеребновой Толгобольской волости Ярославского уезда Ярославской губернии. Окончил курс в начальной фабричной школе. Работал на фабрике в Бердянске. Был членом Российской социал-демократической рабочей партия.

7 февраля 1907 избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Таврического губернского избирательного собрания. В Думе вошёл в состав Социал-демократической фракции, принадлежал её меньшевистскому крылу. Состоял в думских аграрной комиссии и комиссии по церковным вопросам. Участвовал в прениях по аграрному вопросу.

После разгона Думы был привлечн по делу Социал-демократической фракции Думы. 22 ноября — 1 декабря на суде в особом присутствии Сената был оправдан «по недоказанности их виновности» в числе ещё 11 оправданных подсудимых.

Детально последующая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 335.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 649.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 462; Дело 553. Лист 8.

Примечания 

Члены фракции социал-демократов
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Меньшевики